Сан Маркос де Ариба има више значења:

 Сан Маркос де Ариба, Асијенда де Ариба (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Маркос де Ариба, Сан Маркос дел Рефухио (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику